National Basketball Association 2005/2006 är den 60:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 1 november 2005 och avslutades den 19 april 2006 efter 1 230 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 30 lagen spelade 82 matcher var.

Tisdagen den 20 juni 2006 vann Miami Heat sin första NBA-titel efter att ha besegrat Dallas Mavericks med 4–2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

När Miami Heat vann sitt NBA-mästerskapet blev de också det tredje laget att vinna mästerskapet efter att ha förlorat de två första finalmatcherna. Boston Celtics (1968/1969) och Portland Trail Blazers (1976/1977) hade tidigare vunnit NBA-finalen efter ett underläge med 0-2 i matcher.

All Star-matchen spelades den 19 februari 2006 i Toyota Center i Houston, Texas. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 122–120.

På grund av skadorna orsakade av orkanen Katrina i augusti 2005 i bland annat Louisiana spelade New Orleans Hornets 32 matcher i Ford Center i Oklahoma City, sex matcher i LSU:s Pete Maravich uppsamlingsplats, och bara tre av matcherna i New Orleans Arena i New Orleans i mars. På grund av denna splitring av hemmamatcherna så var laget officiellt kallat New Orleans/Oklahoma City Hornets.

Den 22 januari 2006 gjorde Los Angeles Lakers guard Kobe Bryant 81 poäng i en match mot Toronto Raptors. Detta var den näst högsta poängen av en enskild spelare i en match totalt i ligans historia, bara Wilt Chamberlains 100 poäng ("Wilt Chamberlain's 100-point game") från 1962 är bättre.

Eastern Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Atlantic Division

Central Division

Southeast Division

Western Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Northwest Division

Pacific Division

Southwest Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Dallas Mavericks mot Miami Heat

Miami Heat vann finalserien med 4-2 i matcher

Se även
Midwest Division - Nerlagd division i NBA:s Western Conference

Källor 

NBA 2005/2006 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2005/2006 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2006 på basketball-reference.com

Externa länkar

2005 i Kanada
2005 i USA
2006 i Kanada
2006 i USA
Basketsäsongen 2005/2006
2005/2006